Wieża Więzienna w Gdańsku
 Baszta więzienna w Raciborzu
 Käfigturm – Berno